El anglicismo hardcore (también hard core o hard-core) es un adjetivo referido a una forma fuerte de realizar una actividad, como deportes, trabajo, entre otros. En inglés, hard significa duro.

Hace referencia también a varios artículos:

Música

Géneros
 Hardcore punk, subgénero de música surgido del punk, el primer género musical que incluyó en su nombre la palabra hardcore.
 Post-hardcore, subgénero derivado del hardcore punk.
 Hardcore hip hop, subgénero del hip hop que designa a un estilo más violento y directo.
 Metalcore, subgénero que incorpora elementos del hardcore punk con otros del heavy metal.
 Hardcore techno, subgénero de música electrónica de pistas de baile, raves y festivales, nacido en Alemania, Bélgica y Holanda.

Cine

 Hardcore, género de cine pornográfico en el que se muestran escenas de actos sexuales explícitos;

Deporte

 Hardcore Match, un tipo de combate de lucha libre profesional.